Термин пермеабилност има више значења.

 Магнетна пермеабилност је величина која одређује пропусност неког материјала за магнетно поље.
 Васкуларна пермеабилност карактерише способност крвних судова да селективно пропуштају молекуле или ћелије.